Кэтрин Харольд (, род. ) — американская актриса.

Кэтрин Харольд в основном известна по главным женским ролям в фильмах «Охотник» со Стивом Маккуином и «Без компромиссов» с Арнольдом Шварценеггером. Она сыграла главную роль в романтической комедии «Современный роман» с Альбертом Бруксом, с которым у актрисы позже начались отношения.

На телевидении она снялась в сериалах «Маккграйдер и Лойд» (1985), «Зоопарк в Бронксе» (1987—1988) и «Я улечу» (1991—1993), каждый из которых не просуществовал более двух сезонов. Также она была заметна по ролям в «Шоу Ларри Сандерса», «Надежда Чикаго» и «Отчаянные домохозяйки». В 1994 году она вышла замуж за политолога Лоуренса О’Доннелла, у них есть ребёнок.

Фильмография 
 1979 — Ночное крыло / Nightwing
 1980 — Охотник / The Hunter
 1981 — Современный роман / Modern Romance
 1981 — Преследование Д. Б. Купера / The Pursuit of D.B. Cooper
 1982 — Да, Джорджо / Yes, Giorgio
 1982 — Телепат / The Sender
 1984 — Разбивающие сердца / Heartbreakers
 1985 — В ночи / Into the Night
 1986 — Без компромиссов / Raw Deal
 1987 — Кого-нибудь любить / Someone to Love

Примечания

Ссылки 
 

Актрисы телевидения США
Выпускники Миллс-колледжа